Adolf Loewy (1862-1937), niemiecki lekarz, fizjolog
 Raymond Loewy (1893-1986), amerykański projektant, pionier streamline

 Zobacz też
 Löwy